Даниел Абт (на вемски Daniel Abt) е германски автомобилен състезател, роден на 3 декември 1992 г. в Кемптен. Син е на Ханс-Юрген Абт, собственик на тунинг компанията и отбор в автомобилните спортове Абт Спортслайн и племенник на Кристиан Абт, който също е автомобилен състезател. Състезава се за отбора на баща си Ауди Спорт АБТ във Формула Е и Хилмер Моторспорт в ГП2. В миналото се е състезавал в ГП3, Формула 3 Европа, АТС Формула 3, АДАК Формула Мастърс, Формула Рено 3.5 и различни картинг шампионати. Има шампионска титла в АДАК Формула Мастърс през 2009 г. и по една вицешампионска титла в АТС Формула 3 през 2010 г. и ГП3 през 2012 г., както и едно първо, две втори и едно трето място в картинг шампионати за деца и младежи. Двукратен носител на наградата Германски талант на годината в моторните спортове.

Статистика 

Бележки:
  – Сезонът още не е завършил.

Външни препратки 
 Официален сайт
 Статистика в driverdb.com

Източници 

Абт, Даниел